Са́харов () — русская фамилия.

Известные носители

Сахаров 
 Сахаров (1898—1917) — матрос, участник Октябрьской революции, похоронен у Кремлёвской стены.

А 
 Сахаров, Александер (род. 1982) — эстонский футболист.
 
 
 Сахаров, Алик (род. 1959) — американский кинорежиссёр и кинооператор.
 
 
 Сахаров, Антон Александрович (род. 1982) — российский футболист.

Б 
 Сахаров, Борис Андреевич (1914—1973) — советский шахматный композитор; мастер спорта СССР и международный арбитр по шахматной композиции.

В 
 Сахаров, Валентин Александрович (род. 1946) — российский историк.
 
 
 
 Сахаров, Всеволод Иванович (1946—2009) — российский литературовед и критик, педагог.

Г 
 Сахаров, Гавриил Петрович (1873—1953) — врач, патофизиолог, профессор Московского университета и Императорского Варшавского университета.
 Сахаров, Гавриил Иванович (1885—1930) — генерал-майор, участник белого движения.
 Сахаров, Геннадий Николаевич (род. 1943) — советский футболист, тренер.
 Сахаров, Георгий Николаевич (1913—1990) — советский инженер, учёный, лауреат Сталинской премии.

Д

И

К

Л 
 Сахаров, Леонид Соломонович (1900—1928) — советский психолог.

М 
 Сахаров, Михаил Степанович (1768—1842) — епископ Оренбургский и Уфимский Августин.
 Сахаров, Михаил (1738—1771) — поручик Суздальского пехотного полка Русской императорской армии, герой сражений под Ореховом и Климонтовым, кавалер ордена св. Георгия IV-й степени.
 Сахаров, Михаил Петрович (1929—2004) — Герой Социалистического Труда, монтажник электронной аппаратуры.

Н 
 Сахаров, Никита Васильевич (1915—1945) — советский эвенкийский писатель и общественный деятель.

П 
 Сахаров, Павел Иванович (1918—1985) — Герой Советского Союза.
 Сахаров, Пётр Дмитриевич (род. 1957) — переводчик, публицист.

С 
 Сахаров, Семён Семёнович (1907—1988) — советский дирижёр, музыкант, музыкальный педагог.

Э 
 Сахаров, Элияху (1914—2018) — израильский предприниматель и участник операций спецслужб.

Ю 
 Сахаров, Юрий Николаевич (1922—1981) — украинский шахматист.

 Сахаров-Платонов, Макарий (в монашестве Евгений; 1812—1888) — епископ Русской православной церкви, епископ Симбирский и Сызранский.

Сахарова

Другие значения 
 (1979) Сахаров — астероид, названный в честь физика Андрея Сахарова.

См. также 
 Сахар (значения)
 Сахаровка
 Сахарово
 Сахаровский
 Сахарнов